

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Monterrey: Apertura 2003

Necaxa: 2007

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale messicana